Buket Pala (Peureulak), een plaats in Indonesië
Buket Pala (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië